Бородки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бородки — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бородки — деревня в Одинцовском районе Московской области.